То́нди () — железнодорожная остановка в Таллине, столице Эстонии. Третья остановка на западном направлении Elektriraudtee. В Тонди останавливаются все пассажирские поезда, направляющиеся в Палдиски, Кейла, Турба и Клоогаранна. Остановка оборудована пассажирскими платформами длиной 167 метров.

Несмотря на то, что железная дорога Таллин-Кейла была открыта в 1870, остановочный пункт в этом месте появился только в 1933 году. В этом же году была удлинена трамвайная линия, а в 1936 году было построено трамвайное депо.

Тонди — одна из трёх железнодорожных остановок (наряду с балтийским вокзалом и Юлемисте), которые соединены с трамвайными линиями. Здесь останавливаются трамваи третьего (Тонди-Кадриорг) и четвёртого (Тонди-Аэропорт) маршрутов.

Здание вокзала было закрыто в 1998 году и находилось в очень плохом состоянии. В 2009 году оно было признано памятником культурного наследия. В 2008 году старые платформы были демонтированы, а на их месте были установлены новые, более низкие. Деревянная часть здания была демонтирована, и на данный момент запланирована реставрация.

Примечания 

Железнодорожные станции Эстонии
Транспортные здания и сооружения Таллина
Железнодорожные станции, открытые в 1933 году